Римский климатический оптимум — краткий отрезок субатлантического периода, охватывающий время с 250 года до н. э. до примерно 400 года н. э. Мягкий климат способствовал процветанию крупных империй. Именно на этот период приходится максимальное расширение Римской империи.

Климат Европы потеплел по сравнению с предшествовавшим периодом на 1—2 °C. Климат был, вероятно, жарким, но не сухим. Температура примерно соответствовала современной, а к северу от Альп была даже выше современной. В Северной Африке и на Ближнем Востоке царил более влажный климат.

Климатическим маркером служит распространение теплолюбивого представителя клопов , который во время римского оптимума был обнаружен даже на территории Йорка. Температура для этого периода реконструируется пока с большой осторожностью.

Отступление альпийских ледников улучшило проходимость альпийских перевалов и позволило римлянам завоевать Галлию, Нижнюю и Верхнюю Германию, Рецию и Норик, которые были включены в состав империи. Начиная с 280 года нашей эры в Германии и Британии начинается культивация винограда и производство вина.

Готы, гепиды и вандалы во II—III веках начинают двигаться на юг в поисках новых земель для проживания. Первоначально они проникают на территорию Карпат и в Причерноморье.

За римским оптимумом последовал климатический пессимум раннего Средневековья. Новое потепление в Северном полушарии наступило несколько веков спустя, во время средневекового климатического оптимума.

См. также 
 Средневековый климатический оптимум
 Климатический оптимум
 Лемб, Хьюберт
 Минимум Маундера

Примечания

Литература 
 Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Klimas. C. H. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-52866-8, S. 86-90.

Античность
Древний Рим
История климата